Калверли () — английская фамилия. Известные носители:

 Калверли, Чарлз Стюарт (1831—1884) — английский поэт, прозванный «королём пародистов».
 Калверли, Эрни (1924—2003) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Другое 
 Барон Калверли — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.